Хайдарпаша () — железнодорожный вокзал на азиатской стороне Стамбула. Построен в 1906—1908 годах как начальный пункт железной дороги Стамбул-Багдад. Вокзал обслуживает азиатские пригороды Стамбула и всю восточную часть Турции вплоть до границ с Арменией, Ираном и Сирией.

Проект вокзала был выполнен немецкими архитекторами Отто Риттером (Otto Ritter) и Гельмутом Куно (Helmuth Cuno). Главное здание вокзала построено на искусственном полуострове, выдающемся в море. Непосредственно от подножия вокзала отходят паромы в другие части города.

28 ноября 2010 года на вокзале Хайдарпаша случился пожар. Согласно информации агентства Рейтер, пожар вспыхнул в то время, когда на крыше здания вокзала проводились ремонтные работы.

Интересные факты 
Непродолжительный период времени на Вокзал Хайдарпаша прибывал беспересадочный вагон маршрута "Стамбул-Москва", который прицелялся к попутным поездам "Москва-Ереван" и следовал через Советско-Турецкую границу с перестановкой тележек, далее через Грузию и Абхазию выезжал на Туапсе Ростов и прибывал в Москву.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Фотографии вокзала Хайдарпаша 

Хайдарпаша
Хайдарпаша
Хайдарпаша